Kinne ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Kinne (1812–1895), deutscher Apotheker und Museumsgründer 
 Hans-Jürgen Kinne (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Hugo Kinne (1882–1948), deutscher Jurist und Rechtsanwalt sowie Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder) (1925–1933)
 Otto Kinne (1923–2015), deutscher Meeresbiologe
 Peter Kinne (* 1955), ein deutscher Sachbuchautor
 Rolf Kinne (* 1941), deutscher Biochemiker
 Thomas Kinne (* 1961), deutsche Fernsehpersönlichkeit
 W. B. Kinne (1874–1929), US-amerikanischer Politiker

Kinne (ukrainisch Кінне) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Lyman, siehe Kinne (Lyman)
 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Kinne (Losowa)
Siehe auch:
 Kine